Rooglaid ist der Name folgender Inseln in Estland: 
 Rooglaid (Kunnati laht) Insel bei Kungla
 Rooglaid (Kiudu lõpp) Insel bei Unguma
 Rooglaid (Undu laht) Insel bei Leisi
 Rooglaid (Udriku laht) Insel bei Kakuna
 Rooglaid (Saaremetsa) Insel bei Saaremetsa
 Rooglaid (Lääne) Insel bei Rame